Брестовац — название населённых пунктов.

 Брестовац — населённый пункт в общине Бойник в Сербии.
 Брестовац — населённый пункт в муниципалитете Бора в Сербии.
 Брестовац — населённый пункт в общине Книч в Сербии.
 Брестовац — населённый пункт в муниципалитете Лесковаца в Сербии.
 Брестовац — населённый пункт в общине Неготин в Сербии.
 Брестовац — населённый пункт в Хорватии.